Алексей Оленин: Оленин, Алексей Николаевич (1763—1843) — действительный тайный советник, член Государственного совета, директор Императорской Публичной библиотеки.
 Оленин, Алексей Алексеевич (1798—1854) — русский офицер, член декабристской организации Союза благоденствия, топограф, действительный статский советник.